Radków (stad in powiat Kłodzki), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, gelegen in de powiat Kłodzki
Radków (gemeente in powiat Kłodzki), een stad- en landgemeente in Neder-Silezië, in powiat Kłodzki
Radków (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Włoszczowski
Radków (gemeente in powiat Włoszczowski), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Włoszczowski